Психология жертвы — это определенный поведенческий стереотип, выработанный под воздействием страха. Страх может закрепиться в результате психологической травмы от пережитой в детстве ситуации; быть последствием родительского воспитания или влияния других авторитетов; простым нежеланием брать ответственность за свои поступки; неуверенностью в себе и т. п.

Значение 
Синдром жертвы — это приобретенная личностная черта, при которой человек считает себя жертвой негативных действий других людей или обстоятельств. При этом он не просто так думает, но и ведёт себя так, как будто имеет очевидные доказательства этого. Подобное поведение отрабатывается до автоматизма. Причём часто внешне «жертвы» осуждают того, кто становится причиной их несчастий, но на самом деле вовсе не стремятся как-либо изменить ситуацию, так как им в ней вполне комфортно, как бы парадоксально это ни звучало.

Синдром жертвы наиболее распространён на уровне бытовых и, особенно, семейных отношений.

— Синдром жертвы распознаётся по следующим симптомам:

 Я чувствую страдание, от ситуации мне плохо.

 Я нахожусь в этой ситуации длительное время (больше месяца).

 Не чувствую в себе решимости исправить ситуацию.

 Я не делал попыток исправить ситуацию.

 Я часто попадаю в такие ситуации с разными людьми.

Чтобы помочь человеку избавиться от синдрома жертвы, психологи рекомендуют не сочувствовать и не поддакивать жалостливым речам, а выслушивать собеседника и задавать конкретные вопросы, например, «Какой вывод ты сделал из ситуации, чтобы она больше не повторилась?», «Что ты будешь делать дальше?». Теоретически такая тактика должна заставить личность воспринимать мир более реально, брать ответственность за собственные поступки. Хотя более вероятен сценарий, при котором ваш визави просто перестанет с вами общаться и найдёт того, кто будет его жалеть.

См. также 
Стокгольмский синдром

Примечания 

Психология личности
Поведение
Стереотипы
Социальная психология